Waßmer ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Waßmer (1886–1969), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Erna Waßmer (auch Wassmer; 1933–2016), bayerische Volksschauspielerin
 Hellmut Waßmer (1926–2014), deutscher Berufsschulpädagoge
 Martin Paul Waßmer (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Wasmer
 Wassmer